Баженовское сельское поселение:

 Баженовское сельское поселение — входит в Саргатский район Омской области;
 Баженовское сельское поселение — входит в Байкаловский район Свердловской области.

См. также 
 Баженовское
 Баженовское месторождение
 Баженовский сельсовет